Oancea bezeichnet

 mehrere Orte in Rumänien:
 Oancea (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Oancea (Brăila), Dorf im Kreis Brăila
 Slobozia Oancea, Dorf im Kreis Galați

 mehrere Personen:
 Constantin Oancea (* 1928), rumänischer Diplomat
 Viorel Oancea (* 1944), rumänischer Politiker und ehemaliger Bürgermeister von Timișoara
 Tata Oancea (1881–1973), rumänischer Dichter und Bildhauer
 Nicolae Oancea (1907–1973), rumänischer Publizist